Fucile ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Fucile (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Paolo Fucile (* 1981), italienischer Ringer